

Сенчері — місто, штат Флорида
 Сенчері — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Див. також 
 Century Mine